Johann Baring (1697-1748), later verengelst naar John Baring, een Duits-Brits koopman
John Baring (1730-1816), een Brits bankier en politicus
John Baring (1863-1929), een Brits bankier
John Baring (1928-2020), een Brits zakenman